Soberania
 Rei
 Monarca
 Soberano (moeda inglesa)
 Soberano (2005) — documentário brasileiro
 Soberano (álbum) — de Jammil e Uma Noites